Jainzen steht für:

 Jainzen (Gemeinde Bad Ischl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Jainzen  , Stadtberg von Bad Ischl, Oberösterreich, siehe Jainzenberg